

Patronyme 

 Daniel Kwan, un réalisateur américain ;
 Edmond Kwan, homme d'affaires chinois ;
 Michelle Kwan (née en 1980), patineuse artistique américaine ;
 Lily Kwan  présentatrice canadienne de Naked News ;
 Nancy Kwan (née en 1939), actrice chinoise ;
 Rosamund Kwan (née en 1962), actrice chinoise ;
 Stanley Kwan (né en 1957), réalisateur et producteur chinois ;
 Vanessa Kwan (née en 1976), artiste, écrivaine et conservatrice canadienne.

Autress 
 Kwan, groupe de musique finlandais créé en 2000
 kwan, terme coréen utilisé en taekwondo et en hapkido